2. ŽNL Zagrebačka  u sezoni 2016./17. predstavlja 3. rang županijske lige u Zagrebačkoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Sudjelovalo je 27 klubova podijeljenih u dvije skupine: Istok (15 klubova, prvak Kloštar iz Kloštar Ivanića) i Zapad (12 klubova, prvak Tigar iz Rakitja).

Istok

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo)  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Ažurirano 7. srpnja 2017.

Izvori:

Zapad

Ljestvica 

Zaprešić odustao u proljetnom dijelu natjecanja.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo)  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Ažurirano 7. srpnja 2017.

Izvori:

Poveznice 
 Nogometni savez Zagrebačke županije
 Nogometno središte Jastrebarsko
 Nogometno središte Vrbovec
 2. ŽNL Zagrebačka
 1. ŽNL Zagrebačka 2016./17.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang
 nszz.hr, glasnici, pristupljeno 3. srpnja 2017.
 nszz.hr, glasnici - 2016. godina, pristupljeno 4. srpnja 2017.
 ns-jastrebarsko.hr, pristupljeno 3. srpnja 2017.
 nszz.hr, Službeno glasilo - NS Zagrebačke županije, br. 23./2017., objavljeno 6. lipnja 2017., preuzeto 3. srpnja 2017. 
 nszz.hr, Službeno glasilo - NS Zagrebačke županije, br. 24./2017., objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 3. srpnja 2017. 

 2016-17
Zagrebačka-2